9-й Берлинский международный кинофестиваль прошёл с 26 июня по 7 июля, 1959 года в Западном Берлине.

Жюри 
 Роберт Олдрич (председатель жюри)
 Йохан Якобсен
 Чарльз Форд 
 Джон Брайан
 Игнацио Транкуилли
 Шигео Мията
 Вали Эддин Самех
 Oтто Хассе
 Герхард Прагер
 Фриц Подель
 Вальтер Шмидинг

Конкурсная программа 
 Бродяга Архимед, режиссёр Жиль Гранжье
 Спросите любую девушку, режиссёр Чарльз Уолтерс
 Астеро, режиссёр Динос Димопулос
 Остальное – молчание, режиссёр Хельмут Койтнер
 Десять ружий наготове, режиссёр Хосе Луис Саэнс де Эредия
 Деревня у реки, режиссёр Фонс Радемакерс
 Цветы Майо, режиссёр Роберто Гавальдон
 Обнаженное солнце, режиссёр Миёдзи Иэки
 Хассан и Наима, режиссёр Анри Барака
 Хозяин и его слуги, режиссёр Арне Скоуэн
 Дом-герой, режиссёр Филдер Кук
 В японском плену, режиссёр Джу-нам Ян
 Трое негодяев в скрытой крепости, режиссёр Акира Куросава
 Возница, режиссёр Арне Маттсон
 Падение, режиссёр Леопольдо Торре Нильссон
 Кузены, режиссёр Клод Шаброль
 Звезды в полдень, режиссёр Жак Эрто и Марсель Иша
 Волки в пропасти, режиссёр Сильвио Амадио
 Тройная любовь в Рио, режиссёр Карлос Уго Кристенсен
 Паноптикум 59, режиссёр Вальтер Кольм-Фельте
 Поэт и маленькая мать, режиссёр Эрик Баллинг
 Святой остров, режиссёр Дебаки Бозе
 Свен Туува, режиссёр Эдвин Лайне
 Сброшенные чары, режиссёр Сямак Ясами
 Такая женщина, режиссёр Сидни Люмет
 Четверо отчаянных мужчин, режиссёр Гарри Уотт
 Тигровая бухта, режиссёр Джей Ли Томпсон
 Побежденный победитель, режиссёр Паоло Хеуш
 Утром в понедельник, режиссёр Луиджи Коменчини

Награды 
 Золотой медведь:
 Премия «Золотой медведь» за лучший короткометражный фильм:
 Премия «Золотой медведь» за лучший полнометражный документальный фильм:
 Белая пустошь
 Серебряный медведь
 Премия «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль:
 Жан Габен — Бродяга Архимед
 Премия «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль:
 Ширли Маклейн — Спросите любую девушку
 Премия «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру:
 Акира Куросава — Трое негодяев в скрытой крепости
 Премия «Серебряный медведь» за лучший короткометражный фильм:
 Калейдоскоп
 Радха и Кришна
 Серебряный Медведь - специальный приз за лучший короткометражный фильм
 Лошадь на праздник
 Серебряный Медведь - специальный приз
 Тигровая бухта
 Особое упоминание
 Особое упоминание - короткометражный фильм
 Приз юношеского кинематографа
 Приз юношеского кинематографа - лучший короткометражный фильм
 Золотые кольца
 Приз юношеского кинематографа - лучший документальный фильм
 Рай и пекло
 Приз юношеского кинематографа - лучший игровой фильм
 Обнаженное солнце
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ)
 Трое негодяев в скрытой крепости
 Приз Международной Католической организации в области кино (OCIC)
 Рай и пекло

Примечания

Ссылки 
 9-й Берлинский международный кинофестиваль
 Берлинский международный кинофестиваль  в Internet Movie Database
 9-й Берлинский международный кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль
Июнь 1959 года
Июль 1959 года
1959 год в Германии
Кинофестивали 1959 года